Lemahwungkuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Lemahwungkuk, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Lemahwungkuk, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar